Municipio de Vail puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Vail (condado de Perkins, Dakota del Sur), un municipio ubicado en el condado de Perkins.
 Municipio de Vail (condado de Redwood, Minnesota), un municipio ubicado en el condado de Redwood.